Compagnoni Marefoschi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Francesco Compagnoni Marefoschi (1757–1820), italienischer Kurienbischof
 Mario Marefoschi Compagnoni (1714–1780), italienischer Kardinal